KG steht für:
 Aerogaviota (IATA-Code), kubanische Fluggesellschaft
 Caledonian Airways (1988) (veralteter IATA-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft
 Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der Bildenden Künste vom 9. Januar 1876, einen Vorläufer vom Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie
 Kammergericht, Oberlandesgericht in Berlin
 Kampfgeschwader der Luftwaffe, siehe Geschwader
 Kampfgruppen der Arbeiterklasse, einen paramilitärischen Verband der DDR
 Kanalgrundrohr, ein Teil der Kanalisationsinfrastruktur
 Karnevalsgesellschaft, siehe Karnevalsverein
 Kartellgesetz (Schweiz)
 Katastralgemeinde, Kommunalstruktur Österreichs
 Katholisches Gesangbuch der deutschsprachigen Schweiz (1998)
 Kellergeschoss in Gebäuden
 Keuschheitsgürtel in der BDSM-Szene
 Kevin Garnett, US-amerikanischer Basketballspieler
 Key generator (Kryptologie), einen Programmtypus der Sicherheitssoftware
 Key generator (Warez), ein Programm zur Erzeugung von Seriennummern
 Keyless Go, ein Fahrberechtigungssystem
 Kirchengemeinde, religiöse Gemeinde
 Kirgisistan als Kfz-Kennzeichen und nach ISO 3166
 Knight of the Garter, einen Namenszusatz für Ritter des Hosenbandordens
 den Kommandierenden General im Militärwesen
 Kommanditgesellschaft, eine Rechtsform einer Personengesellschaft
 Kommutativgesetz, ein grundlegendes Gesetz der Mathematik
 Konfektionsgröße, auch Kleidergröße oder Kleidungsgröße
 Kongruenzgenerator, eine Klasse von Algorithmen
 Konskriptionsgemeinde, eine historische Verwaltungseinheit in Österreich
 Konsulargesetz, Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befugnisse (Deutschland)
 Konsumgaststätte, DDR-Bezeichnung
 Konsumgenossenschaft, umgangssprachlich
 Körbchengröße, Maß beim Büstenhalter
 Körpergewicht, Maß für die Körpermasse von Menschen und Tieren
 Krankengeschichte eines Patienten bzw. die auf diesen bezogenen Aufzeichnungen der behandelnden Ärzte
 Krankengymnastik als unterstützende Maßnahme in der Physiotherapie
 Kwansei-Gakuin-Universität Nishinomiya, Japan
 Orion Airways (veralteter IATA-Code), ehemalige britische Fluggesellschaft
 Bahnhof Gremberg (DS100-Code)

KG als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Bad Kissingen
 Großbritannien: Borehamwood (für die Umgebung von Luton)
 Österreich: Klosterneuburg
 Serbien: Kragujevac

Kg steht für:
 zur Kenntnis genommen

kg steht für:
 Kikongo, afrikanische Sprache nach ISO 639-1
 Kilogramm, das Einheitenzeichen Kilogramm ist die Basiseinheit der Masse im Internationalen Einheitensystem (SI)
 .kg, die Top-Level-Domain von Kirgisistan

Siehe auch:

Abkürzung